Панамеричка првенства у рукомету за жене одржавају се од 1986. године у организацији ПАТХФ — Панамеричке рукометна федерације која окупља националне рукометне савезе држава Северне, Јужне, Средње Америке и Кариба. 

Највише успеха имала је репрезентација Бразила која је победила на осам досадашњих првенства.

Рузултати

Биланс медаља 
(стање после ПАП 2013.)

Учешће на Панамеричком првенству за жене 
На досадашњих 12 Панамеричких првенства у рукомету за жене учествовало је 16 репрезентација, од којих је само девет освајало медаље. На свим досадашњим првенствима учествовале је једино Бразил, док су Аргентине и Уругваја учествовале по 11 пута.

Интересантно је и то што је Бразил на свих 12 учешћа освајао неку од медаља.

У следећој табели дат је преглед учествовања свих репрезентација, са успехом којег су оствариле на првенству.

Види још 
 ПАТХФ

Спољашње везе 
 ПАТХФ 
 Резултати на спорту 123.com  

Међународна рукометна такмичења